R-27 – radziecki pocisk balistyczny klasy SLBM
 R-27 – radziecki pocisk rakietowy średniego zasięgu klasy powietrze-powietrze
 Kutry ratownicze typu R-27 – typ polskich kutrów ratowniczych
 Renault R27 – samochód Formuły 1